Aleksei Aleksandrovici Surkov (în , 13 octombrie 1899, gubernia Iaroslavl, Imperiul Rus – 14 iunie 1983, Moscova, URSS) a fost un poet, editor și critic literar sovietic rus, o figură impozantă a nomenclaturii culturale, președintele Uniunii Scriitorilor Sovietici în perioada 1953-1959.

Surkov a fost corespondent de război în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei și a luptat pe front în Bătălia de la Moscova și pe Frontul Bielorus. A obținut numeroase distincții de stat, inclusiv ordinele Steagul Roșu și Steaua Roșie (de două ori), patru Ordine Lenin și două Premii Stalin.

Autor a numeroase cărți de poezie, el este cel mai bine amintit pentru poemele sale care au fost puse pe muzică: „Cântecul apărătorilor Moscovei” (compozitor Boris Mokrousov, 1942), „Nici un pas înapoi” (T. A. Kuliyev, 1942), „Cântecul celor curajoși” (V. A. Belîi, 1941) și, cel mai faimos, „Zemlianka” (Konstantin Listov, 1941).

Scrieri

 Запев. Книга стихов (1925—1929). — М., 1930.
 Стихи (1931).
 На подступах к песне (1931).
 Наступление" (1932).
 Последняя война. — М., ГИХЛ, 1933. — 110 с.
 Ровесники. — М., 1934.
 Родина мужественных. — М., 1935.
 Путём песни (1936).
 Солдаты Октября (1938).
 Так мы росли. — М., 1940.
 Это было на севере (1940).
 Фронтовая тетрадь. — М.: Молодая гвардия,1941.
 Декабрь под Москвой. Фронтовые стихи. Июнь — декабрь 1941 г. — М., 1942.
 Большая война (1942).
 Дороги ведут на запад (1942).
 Солдатское сердце (1943).
 Наступление (1943).
 Три тетради. Военная лирика 1939-1942. - М., 1943.- 127 с.
 Россия карающая (1944).
 Песни гневного сердца. — Ярославль, 1944.
 Огни Большого Урала: Письма о советском тыле. — М., 1944 (сборник очерков).
 Я пою победу (1946).
 Сердце мира (1950).
 Дорога к победе (1950).
 Избранные стихи (1950).
 Миру — мир! Стихи. — М., 1953.
 Избранные стихи и песни. — М.: Гос. изд-во культ.просвет. литературы, 1953.
 Избранное: стихи, поэмы, песни. — М.: Советский писатель, 1956.
 Восток и Запад (1949—1957 гг.). Стихи. — М., 1957.
 На белом свете. Стихи. — М., 1957.
 Песни о человечестве (1961).
 Смелого пуля боится. Стихи и песни. — М., 1964.
 Голоса времени. Заметки на полях истории литературы. 1934—1965. — М., 1965.
 Собрание сочинений, в 4 томах, — М., 1965—1966.
 Пою моё Отечество. Избранные произведения советской поэзии. — М., 1967.
 Что такое счастье? Стихи последних лет. — М., 1969.
 После войны. Стихи 1945—1970 гг. — М., 1972.
 Избранные стихи, в 2 томах, М., — 1974.
 Собрание сочинений: В 4-х т. [вступит. ст. А. Туркова].- М.: Худож. литература, 1980.
 Стихи времени. Стихотворения. Маленькие поэмы. Песни. — М., 1983.

Referințe 

Nașteri în 1899
Decese în 1983
Poeți sovietici
Laureați ai Premiului Stalin
Decorați cu Ordinul Lenin
Decorați cu Ordinul Steagul Roșu